Texcoco kan syfta på flera platser i Mexiko:

Texcoco de Mora – en stad grundad på 1200–talet.
Texcoco (altepetl) – arkeologisk plats i Texcoco de Mora
Texcoco (kommun) – en kommun i delstaten Mexiko
Texcoco, Oaxaca – mindre ort i delstaten Oaxaca
 Texcoco (region)